Tunnsalper (Doliolidae) är en familj av ryggsträngsdjur som beskrevs av Uljanin 1884. Enligt Catalogue of Life ingår tunnsalper i ordningen Doliolida, klassen salper, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Doliolida, klassen salper, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Doliolidae 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Salper